Байлот:

 Байлот — остров Канадского Арктического архипелага, находящийся близ северо-восточного побережья Баффиновой Земли.
 Байлот, Роберт — английский мореплаватель.